Ain může znamenat:
 Ain (hvězda) – hvězda v souhvězdí Býka
 Ain (řeka) – řeka ve Francii
 Ain (departement) – departement ve Francii
 Ain Soukhna – město v Egyptě